Анастасія Павлюченкова і Луціє Шафарова були чинними чемпіонками, але Павлюченкова вирішила того року не брати участі.
Шафарова грала в парі з Крістіною Младенович і успішно захитила свій титул, оскільки у фіналі вони перемогли пару Андреа Главачкова і Лізель Губер з рахунком 6–3, 7–6(8–6).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Family Circle Cup, парний розряд
2013